Apologia (do grego Απολογία, transl. apología: 'defesa, justificação') é um discurso ou escrito que defende, justifica, elogia apaixonadamente alguém ou algo.

Pode também se referir a:
 Apologia da história, obra do historiador francês Marc Bloch.
 Apologia de Sócrates, suposta transcrição, feita por Platão, da defesa de Sócrates.

Ver também
 Apologética, disciplina teológica que se propõe a demonstrar a verdade da uma certa doutrina, defendendo-a de teses contrárias.
 Deus Grego Apolo.

Desambiguação